Ducat de Cardona, títol nobiliari
 Llinatge dels Cardona, llinatge català
 Toponímia:
 Cardona, municipi del Bages, Catalunya
 Cal Cardona, masia al municipi de la Molsosa a la comarca del Solsonès
 Castell de Cardona, castell en un turó al costat de Cardona (Bages)
 Cardona (Uruguai), ciutat uruguaiana al Departament de Soriano
 Cardona (Rizal), municipi filipí de la província de Rizal, a l'illa de Luzon
 Illa de Cardona, petita illa al costat oest de l'entrada al port de Ponce, a Puerto Rico
 Biografies:
 Armand Cardona Torrandell (Barcelona, 1928- Sant Pere de Ribes, 1995), pintor i artista català

 Daniel Cardona i Civit (Barcelona, 20 d'agost de 1890 - Sant Just Desvern, 1943), polític independentista català 
 Jaume Cardona i Vila (Artesa de Segre, 1942 - 2002), metge i polític català 

 Joan Cardona i Lladós (Barcelona, 1877 - 1957), pintor i dibuixant 
 Joaquim Cardona i Solsona (Barcelona, 1946 - l'Ametlla de Vallés, 1993), actor de teatre, cinema i televisió 
 Josep Juan Cardona, polític eivissenc del Partit Popular
 Llorenç Cardona Seguí (Maó, 1965), polític menorquí delegat
 Mateu Cardona i Estrada, compositor català

 Miquel Cardona i Martí (Barcelona, 1908 - Caracas, 1964), dibuixant

 Nicolás de Cardona, colonitzador de Califòrnia
 Osvald Cardona i Roig (Barcelona, 1914 - 1987), escriptor i poeta català 
 Salvador Cardona i Balbastre (Alfauir, 1901 - Pau, 1985), ciclista valencià guanyador d'una etapa al Tour de França

 Tomás de Cardona, explorador, negociant, arbitrista i mestre de càmera espanyol del , que invertí una gran fortuna en una companyia per explotar els bancs de perles a Califòrnia 
 Miscel·lània:
 Setge de Cardona
 Club de Futbol Cardona, club de futbol al municipi de Cardona